Поль Фалло (1889—1960) — французский геолог и палеонтолог. Член Французской академии наук (1948).

Биография 
Родился в семье промышленника. С 1908 года изучал геологию в Лозаннском университете под руководством Мориса Люжона, затем в 1909 г. в Гренобле у Уилфрида Килиана (1862—1925) и в 1910—1911 гг. у Гюстава Эмиля Ога в Сорбонне. Первые исследования провёл в 1910 году, изучал аммониты Балеарских островов. В 1912 году начал обширные полевые исследования на Балеарских островах.

В 1914 году добровольцем участвовал в Первой мировой войне. Получил несколько наград за храбрость.

В 1922 году ему присвоена докторская степень в Сорбонне. В 1938—1960 годах — профессор прикладной геологии в Коллеж де Франс. Занимался региональной геологией и картографированием.

Занимался, в частности, геологией, стратиграфией и палеонтологией западного Средиземноморья и Испании, в первую очередь, Балеарских островов. Позже он обратился к геологии Альп, а в 1950-е годы — к тектонике Восточных Альп.

Автор более чем 300 научных публикаций. Он также занимался инженерной и военной геологией.

Награды и отличия 
 Военный крест (Франция)
 Кавалер Ордена Почётного легиона
 Офицер Ордена Почётного легиона
 Крест волонтёрской (добровольной) военной службы
 медаль Леопольда фон Буха Немецкого геологического общества (1952)
 Почётный доктор Университета Лозанны (1938)
 Почётный доктор Цюрихского университета (1956)
 Почётный доктор Университета Гранады (1958)
 Почётный член Геологического общества Лондона (1947)
 Почётный член Австрийского геологического общества (1959)
 Член Французской академии наук (1948)
 Член Американского геологического общества (1954)
 Член Королевской академии наук, письменности и изящных искусств Бельгии (1954)
 Член Национальной академии деи Линчеи (1959)
 Член Королевская академия наук и искусств Нидерландов (1960)

В его честь были названы представители трилобитов, вымершего класа морских членистоногих, имевшего большое значение для фауны палеозойских образований земного шара — Fallotaspis, Fallotaspididae и Fallotaspidoidea.

Избранные работы 
 Étude géologique de la sierra de Majorque, Paris, 1922
 La géologie et les mines de la France d’outre-mer, 1932
 Géologie de la Méditerranée occidentale, mehrere Bände, Paris , 1931—1937
 Sur la géologie de l’île d’Ibiza (Baléares)
 Essai sur la géologie du Rif septentrional, Rabbat 1937
 Les progrès de la géologie en Espagne depuis cent ans
 El sistema cretácico en las cordilleras Béticas, Madrid 1944
 Estudios geológicos en la zona subbética entre Alicante y el Río Guadiana Menor, 1945

Примечания

Ссылки 
 

Палеонтологи Франции
Геологи Франции
Члены Французской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Почётные доктора Цюрихского университета
Почётные доктора Лозаннского университета
Почётные доктора Гранадского университета
Доктора наук
Президенты Геологического общества Франции